NGC 3690A
NGC 3690B